Sankt Veit an der Glan é um distrito da Áustria localizado no estado da Caríntia.

Cidades e municípios
Sankt Veit an der Glan possui 20 municípios sendo quatro com estatuto de cidade (Stadtgemeinde) e nove com estatuto de mercado (Marktgemeide)

Distritos da Caríntia